Кубок Шотландії з футболу 2017–2018 — 133-й розіграш кубкового футбольного турніру у Шотландії. Титул вдруге поспіль здобув Селтік.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 січня 2018

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|30 січня 2018

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 лютого 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 березня 2018

|}

Перегравання

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Шотландії на soccerway

2017—2018
Шотландія
Шотландія
2017 у британському спорті
2018 у британському спорті